Jules Verne (1828 à Nantes - 1905 à Amiens) est un écrivain français, dont une grande partie de l’œuvre est consacrée à des romans d’aventures et d’anticipation. On a donné son nom à plusieurs lycées ou collèges :
 en France
 Lycée Jules-Verne, de Nantes (Loire-Atlantique) ;
 Lycée Jules-Verne, de Tarare, lycée technique de la cité scolaire de La Plata à Tarare ;
 Lycée Jules-Verne, de Mondeville, lycée professionnel et technologique de l'académie de Caen ;
 Lycée Jules-Verne, de Guingamp (Côtes-d'Armor) ;
 Lycée Jules-Verne, de Sartrouville (Yvelines) ;
 Lycée Jules-Verne, de Limours (Essonne).

 à l'étranger
 Lycée français Jules-Verne, de Ciudad de Guatemala (Guatemala) ;
 , de Ciudad del Este (Paraguay) ;
 Lycée français Jules-Verne, de Johannesbourg et Pretoria (Afrique du Sud) ;
 , de Santa Cruz de Tenerife (Espagne) ;
  (Colombie-Britannique) du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (Canada)